Elezioni primarie del Partito Repubblicano del 1936 (Stati Uniti d'America)
 Elezioni primarie del Partito Repubblicano del 1940 (Stati Uniti d'America)
 Elezioni primarie del Partito Repubblicano del 1944 (Stati Uniti d'America)
 Elezioni primarie del Partito Repubblicano del 1948 (Stati Uniti d'America)
 Elezioni primarie del Partito Repubblicano del 1952 (Stati Uniti d'America)
 Elezioni primarie del Partito Repubblicano del 1956 (Stati Uniti d'America)
 Elezioni primarie del Partito Repubblicano del 1960 (Stati Uniti d'America)
 Elezioni primarie del Partito Repubblicano del 1964 (Stati Uniti d'America)
 Elezioni primarie del Partito Repubblicano del 1968 (Stati Uniti d'America)
 Elezioni primarie del Partito Repubblicano del 1972 (Stati Uniti d'America)
 Elezioni primarie del Partito Repubblicano del 1976 (Stati Uniti d'America)
 Elezioni primarie del Partito Repubblicano del 1980 (Stati Uniti d'America)
 Elezioni primarie del Partito Repubblicano del 1984 (Stati Uniti d'America)
 Elezioni primarie del Partito Repubblicano del 1988 (Stati Uniti d'America)
 Elezioni primarie del Partito Repubblicano del 1992 (Stati Uniti d'America)
 Elezioni primarie del Partito Repubblicano del 1996 (Stati Uniti d'America)
 Elezioni primarie del Partito Repubblicano del 2000 (Stati Uniti d'America)
 Elezioni primarie del Partito Repubblicano del 2004 (Stati Uniti d'America)
 Elezioni primarie del Partito Repubblicano del 2008 (Stati Uniti d'America)
 Elezioni primarie del Partito Repubblicano del 2012 (Stati Uniti d'America)
 Elezioni primarie del Partito Repubblicano del 2016 (Stati Uniti d'America)
 Elezioni primarie del Partito Repubblicano del 2020 (Stati Uniti d'America)